

Лоцкине — село, Миколаївська область, Баштанський район, Вільнозапорізька сільська громада
 Лоцкине — селище, Миколаївська область, Баштанський район, Інгульська сільська громада
 Лоцкине — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці